Jerzy Zarzycki ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Zarzycki (Filmregisseur) (1911–1971), polnischer Filmregisseur
 Jerzy Zarzycki (Materialwissenschaftler), Materialwissenschaftler